

Ридзево — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ридзево — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ридзево — село в гміні Мястково Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ридзево — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Ридзево — село в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ридзево — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ридзево — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства